The Millionaires – gruppo musicale pop olandese
The Millionaires – album del gruppo omonimo
The Millionaires – romanzo di Brad Meltzer del 2002

Pagine correlate 
 Millionaires
 The Millionaire